Кованов — русская фамилия. Известные носители:

 Кованов, Владимир Васильевич (1909-1994) — советский хирург и анатом, академик.
 Кованов, Павел Васильевич (1907—1986) — советский государственный и партийный деятель.